Die Abkürzung TFR steht für:
 Technologiefabrik Remscheid 
 Temporary Flight Restriction, vorübergehende Flugbeschränkung 
 Terrainfolgeradar (auch Bodenfolgeradar oder engl.: Terrain-following radar)
 Test Fitness Rekrutierung der Schweizer Armee
 Thick-Film-Resistor Widerstand in Dickschichttechnik
 Time-Frequency-Representation Zeit-Frequenz-Analyse
 Tonfrequenz-Rundsteuerung, siehe Rundsteuertechnik
 Total Fertility Rate, englischer Fachbegriff für die zusammengefasste Fruchtbarkeitsziffer
 Transferrin-Rezeptor, der Rezeptor für das eisenbindende Protein Transferrin
 Transnet Freight Rail, der Geschäftsbereich mit Schwerpunkt Güterverkehr innerhalb der staatlichen Eisenbahngesellschaft Südafrikas
 Trek Factory Racing, ein US-amerikanisches Radsportteam

TFR